Смагін Ігор Іванович (нар. 1964 р.) — український вчений, ректор Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, доктор педагогічних наук, професор, кандидат наук з державного управління (2002).
 Смагін Юрій Іванович (28 січня 1957, Нова Каховка) — український футболіст
 Смагін Михайло — український танцюрист

 Смагіна Таїсія Миколаївна (нар. 1967 р.) — український вчений-педагог, завідувачка кафедри методики викладання навчальних предметів, Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, кандидат педагогічних наук.